Guggenheim muzeji je zaklada Solomona R. Guggenheima, te se pojam može odnositi na više muzeja širom svijeta:

 Solomon R. Guggenheim muzej u New Yorku
 Peggy Guggenheim kolekcija u Veneciji
 Guggenheim muzej u Bilbau
 Deutsche Guggenheim Berlin, u Berlinu
 Guggenheim Las Vegas (zatvoren u siječnju 2003) i Guggenheim Ermitaž muzej u Las Vegasu
 Guggenheim Guadalajara u Guadalahari, Meksico (u izgradnji, otvorenje se očekuje 2009.)
 Guggenheim Abu Dhabi u Abu Dhabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati (u izgradnji, otvorenje se očekuje 2011.)
 Guggenheim Bukurešt u Bukureštu, Rumunjska (u izgradnji, otvorenje se očekuje 2010.)

Vidi i: 
 Dinastija Guggenheim